

Честертаун — місто, штат Меріленд
 Честертаун — переписна місцевість, штат Нью-Йорк